Kundurosaurus nagornyi es la única especie conocida del género extinto Kundurosaurus de dinosaurio hadrosáurido saurolofino que vivió a finales del período Cretácico  hace aproximadamente 67 millones de años durante el Maastrichtiense, en lo que es hoy Asia. Sus restos se encontraron en la región de Amur, en el Lejano Oriente de Rusia. El género abarca a una sola especie, Kundurosaurus nagornyi.

Descripción 

Kundurosaurus es un saurolofino diagnosticado por cuatro autapomorfias, o rasgos únicos derivados. Tenía un borde grueso y prominente en la parte lateral del hueso nasal que bordea caudalmente la depresión circumnasal e invade la lámina caudal del nasal. Su contrafuerte caudal en el extremo proximal de la escápula se orientaba muy lateralmente, paralelo al proceso pseudoacromial. El proceso preacetabular del ilion es derecho y solo se desvía moderadamente en sentido ventral en un ángulo de 160°. Este no alcanza el nivel del plano formado por las bases de los pedúnculos del iliaco y el pubis. Finalmente, en Kundurosaurus el eje del proceso postacetabular del ilion se retuerce fuertemente a lo largo de su longitud, de modo que la parte lateral se enfrenta dorsolateralmente de manera progresiva.

Descubrimiento e investigación 

Kundurosaurus es conocido a partir del holotipo AENM 2/921, un cráneo parcial desarticulado, que incluye un neurocráneo casi completo (AENM 2/921 1-2), dos huesos cuadrados (3-4), escamosos (5), postorbitales (6), frontales (7) y parietales (8). Los especímenes referidos son AENM 2/45-46, dos yugales; AENM 2/83-84, 2/86, maxilares; AENM 2/57-58, nasales; AENM 2/48, postorbital; AENM 2/19, cuadrado; AENM 2/121, 2/928 neurocráneos parciales; AENM 2/846, 2/902, dentarios; AENM 2/906, escápula; AENM 2/913, esternón; AENM 2/117, 2/903, 2/907-908, húmeros; AENM 2/905, ulna; AENM 2/904, radios; AENM 2/922, una cintura pélvica casi completa y elementos del sacro asociados. Estos fueron hallados en el mismo nivel que el holotipo, pero pueden pertenecer a otros individuos. Todos los especímenes están alojados en el Museo de Historia Natural de Amur del Instituto de Geología y Adiministración de la Naturaleza en Rusia.

Tods los especímenes de Kundurosaurus fueron recolectados en la localidad de Kundur. El sitio pertenece a las palinozonas Wodehouseia spinata – Aquilapollenites subtilis, que datan del Maastrichtiense, probablemente de finales del Maastrichtiano, a finales del período Cretácico Superior, hace entre 67-65.5 millones de años. El sitio de Kundur fue descubierto por Vladímir A. Nagorny en 1990. Él recolectó huesos fósiles en un camino junto a la autopista Chita – Jabárovsk cerca del pueblo de Kundur y los envió a Yuri L. Bolotsky. Las excavaciones a gran escala iniciaron en Kundur en 1999. Aparte del abundante material de Olorotitan arharensis, también yacían muchos especímenes desarticulados de saurolofinos. Todos estos especímenes fueron asignados a Kundurosaurus debido a que los descriptores consideraron que el material excavado es homogéneo, y surgierieron que no hay razón para creer que vivió más de un taxón de saurolofino en el área de Kundur a fines del Cretácico. Kundur es una de las cuatro localidades con importantes hallazgos de dinosaurios que han sido descubiertas en la parte sureste ("depresión inferior Zeya") de la cuenca sedimentaria Zeya-Bureya, en el este de Asia: las localidades de Jiayin y Wulaga se encuentran en la Formación Yuliangze del norte de la provincia de Heilongjiang, China y las localidades de Blagoveschensk y Kundur se hallan en la Formación Udurchuka del sur de la región de Amurn, Rusia. En cada localidad, la fauna de dinosaurios es mayormente dominada por hadrosáuridos lambeosaurinos (Charonosaurus jiayinensis y algún material no diagnóstico de Mandschurosaurus amurensis de Jiayin, Sahaliyania de Wulaga, Amurosaurus de Blagoveschensk, y Olorotitan de Kundur), pero el hadrosáurido indeterminado de Kundur Arkharavia,, y también se encuentran hadrosáuridos saurolofinos (como Saurolophus kryschtofovici y otro material no diagnóstico de M. amurensis de Jiayin, Wulagasaurus de Wulaga, Kerberosaurus de Blagoveschensk y Kundurosaurus de Kundur).

Clasificación
Un análisis filogenético de los saurolofinos llevado a cabo por Godefroit, Bolotsky & Lauters (2012) indica que Kundurosaurus está dentro de un clado que incluye a las tribus Edmontosaurini y Saurolophini, posiblemente como un taxón hermano de Kerberosaurus. Esto se bassa en la matriz de datos de Prieto-Márquez (2010), aunque Prieto-Márquez (2010) recuperó a Edmontosaurini como un taxón hermano de un clado monofilético formado por Saurolophini y los "griposaurios" mientras que en Godefroit et al. (2012) el clado Edmontosaurini + Saurolophini está bien fundamentado y excluye a los griposaurios. La posición de Kundurosaurus dentro de Edmontosaurini colapsa cuando los taxones fragmentarios son excluidos del análisis. En el análisis completo, Kundurosaurus se sitúa como el taxón hermano de Kerberosaurus, el cual es conocido de la misma región. Por lo tanto se puede postular que K. nagornyi es la segunda especie del género Kerberosaurus. Sin embargo este clado tiene un soporte muy débil y las sinapomorfias que unen a ambos solo pueden ser hallados bajo optimización. Más aún, aunque los materiales comparables de ambos géneros se limitan a sus cráneos parciales, Kundurosaurus puede ser diferenciado de Kerberosaurus sobre la base de proceso maxilar dorsal rostrocaudalmente más largo y robusto, el nasal más robusto y curvado hacia abajo, el cuadrado mucho más robusto y proporcionalmente más alto y el fuerte borde que se extiende oblicuamente a lo largo del cóndilo exoccipital en Kundurosaurus. Adicionalmente, los frontales de Kerberosaurus son particularmente estrechos y no participan en el margen orbital, y el margen rostral del parietal decaen alrededor del área de contacto con los frontales, y Kerberosaurus tenía un proceso palatal en forma de gancho. Por otro lado, Xing et al. en 2014 consideraron a Kundurosaurus nagornyi como un sinónimo más moderno de Kerberosaurus manakini sobre la base de su coincidencia dentro de la misma formación y presencia de características compartidas en sus esqueletos.

Filogenia
El cladograma que sigue a continuación se basa en el análisis de Godefroit et al. (2012).

Referencias 

Saurolophinae
Dinosaurios de Asia
Dinosaurios del Cretácico